

Geografia 
 Margutti – piccola frazione nel comune di Ficarolo

Persone 
 Ferdinando Margutti – avvocato e politico italiano
 Stefano Margutti – ex pallavolista e dirigente sportivo italiano